Мессія́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південний схід від Парижа, 90 км на південь від Безансона, 24 км на південний схід від Лонс-ле-Соньє.

Історія 

У 1956-2015 роках муніципалітет перебував у складі регіону Франш-Конте. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Бургундія-Франш-Конте.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 179 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 446,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Мессія на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мессія на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жура

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жура